Боккэ́н (в русском языке часто произносится как боке́н)  — деревянный макет японского меча, используемый в различных японских боевых искусствах, в том числе айкидо, для тренировок.

Описание 
Боккэны делают из дуба, бука, граба и других плотных пород древесины. Часто их пропитывают лаком, морилкой или древесной смолой, для бо́льшей плотности и веса. Общая длина боккэна составляет примерно 95-105 см. Длина рукоятки — около 25—27 см, клинка — 76—78 см.

Боккэн должен быть достаточно крепким, чтобы выдерживать сильные удары по чему-либо, а также отражения атаки другим боккэном или дзё.

Использование 
Грамотно нанесённый боккэном удар по человеку может привести к смерти. Великий японский фехтовальщик Миямото Мусаси (1584—1645) часто использовал боккэн в реальных поединках, в большинстве случаев убивая своих противников. Наиболее опасен кончик острия клинка при нанесении рубящих ударов.

В Японии к боккэнам относятся с большим уважением, практически как к настоящему оружию. При провозе боккэна в самолёте пассажир обязан сдать его в багаж. А ношение его без специального чехла самими японцами приравнивается к ношению холодного оружия.

Другое название — .

Боккэном в настоящее время вооружаются конные полицейские Лос-Анджелеса

Разновидности

По половой принадлежности 

 , отличается относительно толстой рукоятью и «лезвием», прямотой и толстой деревянной гардой (цубой).
 , наиболее часто используемый вариант. Отличается изогнутостью, лёгкостью. Часто используется с пластмассовой гардой и с ножнами (например, в иайдо).
  или субурито, отличается утолщением со стороны острия, таким образом имитируя балансировку настоящего меча.

От школы (рю) 

 В Катори Синто Рю принято использование боккэна с меньшим изгибом, иногда и вовсе без него. Более толстый и тяжёлый.

 Боккэн, используемый в Ивама Рю, в отличие от предыдущего, имеет более изящную форму и более выраженный изгиб.

 Боккэн в Касима Син Рю, в отличие от двух предыдущих, имеет самое близкое по форме, балансировке и ощущениям при работе сходство с настоящей катаной.

См. также 
 Кэндо

Примечания 

Тренировочное оружие
Боевые искусства Японии